Брут Троянски (; ) е – според Галфрид Монмутски – правнук на Еней и легендарен основател на Британия.

Легенда 

Според битанската легенда Брут без да иска убива по време на лов баща си Силвий, син на Асканий, синът на Еней и царят на Алба Лонга. След убийството Брут е изгонен от Италия, освобождава група от троянци от гръцко робство и става техен вожд.

Той има визия, че е определен да основе царство в една страна, населявана от гиганти. След множество боеве около Тур в Галия той се остановява, с помощта на троянския му спътник Кориней, в Британия, където убива гигантите, които живели на острова.

Той основава града Троя Нова, по-късният Лондон. Келтското племе, което живяло в околността се наричало Тринованти. Брут управлява 23 години и преди да умре написва книга със закони за своето население. Той има три сина: Локрин, Камбер и Албанакт, които след неговата смърт си поделят страната.

Галфрид Монмутски пише, че той умира, когато по това време Илий e първосвещеник в Юдея, Ковчегът на завета е откраднат от Филистимците, синовете на Хектор управляват в Троя, и Еней Силвий е владетел на Алба Лонга в Италия.

Родословно дърво на царете на Алба Лонга

Източници 
 Галфрид Монмутски, Historia Regum Britanniae 1.3 – 18, 2.1

Външни препратки 

 Historia Brittonum, J.A. Giles, Six Old English Chronicles, London: Henry G. Bohn 1848. Full text from Fordham University.

Митични крале на Британия
Основатели на градове